Мапими има више значења:

 Мапими (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мапими, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Мапими (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мапими (Мапими, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику